За́мки Луа́ры () — замки (шато) во Франции, расположенные в долине реки Луары () и её притоков — рек Мен, Шер, Эндр, Вьенна и Луар, начиная от Жьена, на территории двух административных районов — региона Центр (исторические области Турень, Орлеане, Берри) и региона Земли Луары (историческая область Анжу), и четырёх департаментов — Луаре, Луар и Шер, Эндр и Луара и Мен и Луара.
Река Луара с притоками пересекает центральную часть Франции с востока на запад и впадает в Бискайский залив. В Средние века, и в период Столетней войны (1337—1453) Париж оказывался во власти, то бургундцев, то англичан. Поэтому в годы правления короля Карла VII (1422—1461) многие аббатства, замки и крепости, расположенные в долине великой реки, служили оплотом французской короны. Неслучайно в период подвигов Жанны д’Арк битва за Орлеан (1429) была важнейшей задачей. Людовик XI (1461—1483) восстанавливал здесь королевскую власть, а его сын Карл VIII (1483—1498) открыл замки Луары художникам итальянского Возрождения.

 Наряду с Фонтенбло долина реки Луары стала родиной французского Ренессанса. Удивительная красота этих мест создавала необходимый фон. Более пятидесяти поколений крестьян превращали окружающие поля в райские сады, природу — в произведение искусства, а королевский флот скользил по водам реки. Многочисленные замки по берегам Луары долгое время сохраняли положение королевских и придворных аристократических резиденций. В них оказывали покровительство художникам Людовик XII, Франциск I, Генрих II. В замке Кло-Люсе близ Амбуаза на берегу Луары скончался переехавший в конце жизни во Францию Леонардо да Винчи

Обилие великолепных архитектурно-исторических памятников в этой части Франции определило занесение долины Луары от Сюлли-сюр-Луар до Шалон-сюр-Луар в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть замков была возведена в средние века, но значительно перестроена позднее, в эпоху Возрождения, когда французские короли жили на берегах Луары, её притоков или вблизи от них (XV—XVI века).

В широком смысле под замками Луары подразумевают и ряд других исторических построек, расположенных в бассейне реки и некогда принадлежавших аристократическим семьям. Во время Первой мировой войны некоторые замки, например, Шенонсо, использовались как военно-полевые госпитали. Во время Второй мировой войны демаркационная линия проходила точно через некоторые замки, но разрушений от военных действий практически не было.

Географическое расположение

Список замков Луары

Литература 
 Монкло Ж. М. П. Замки Луары. Альбом. / Под ред. Е. С. Сабашникова; Пер. А. А. Сабашниковой. — М.: Слово, 2003. — 359 с. — ISBN 978-5-85050-695-7.
 Турчин В. С. Города и замки Луары. — М.:Искусство, 1986. — 224 с. — (Города и музеи мира).
 Schweitz D. Châteaux et forteresses du Moyen Âge en Val de Loire, Touraine, Anjou, Berry, Orléanais, Vendômois, marche bretonne, Tours, CLD, 2006.

Примечания

Ссылки 

 Перечень замков Луары, открытых для посещения 
 Региональный комитет по туризму 
 Base Mérimée — База данных исторических памятников Франции: поиск по объектам архитектуры 
 Base Palissy — База данных исторических памятников Франции: поиск по движимым объектам 

Списки зданий и сооружений Франции
Луара